Первая лига 1969/1970 () — 30-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «17 Нентори» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1969/1970
Албания
Албания
1969 год в Албании
1970 год в Албании